Sympistis vidua är en fjärilsart som beskrevs av Freyer. Sympistis vidua ingår i släktet Sympistis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
vidua